García Rovira es un topónimo que puede referirse a:

 García Rovira, provincia de la Nueva Granada;
 García Rovira, provincia del actual departamento de Santander (Colombia);
 García Rovira, departamento del desaparecido estado de Santander (Colombia).